Sótér (starořecky σωτήρ) „zachránce, spasitel, vykupitel“, femininum Sóteira (Σώτειρα) či Sóteria (Σωτηρία) může znamenat:

 titul řeckých božstev: Zeus Sotér, Poseidón Sotér, Dionýsos Sotér, Apollón Sotér, Athéna Sóteira, Asklépios Sótér, Hekaté Sóteira, Dioskúroi Sótére
 Sótér – daimón bezpečí a záchrany před újmou
 titul několika heroizovaných či zbožštěných helénistických vládců
 Antigonos I. Monofthalmos
 Antiochos I. Sótér
 Attalos I.
 Démétrios I. Sotér
 Diodotos I.
 Diomédes Sótér
 Dionýsios Sótér
 Polyxenos Epifanés Sótér
 Menandros I.
 Ptolemaios I. Sótér 
 Rabel II. Sótér
 Seleukos III. Keraunos
 Ptolemaios IX. Sótér II.
 Strató I.
 Strató II.
 titul osvoboditelů
 titul Ježíše Krista, například v akronymu ichthys
 svatý Soter – papež

Reference

Související články 
 Spasitel
 Salvator
 Soteriologie

Řecká slova a fráze
Helénismus